Iejengra (rivier), een rivier in de Russische autonome republiek Jakoetië
 Iejengra (plaats), een dorp aan deze rivier